Theißen steht für:

 einen Ortsteil der Stadt Zeitz im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, siehe Theißen

Theißen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Theißen (* 1972), deutscher Kommunalpolitiker
 Gerd Theißen (* 1943), deutscher Theologe
 Günter Theißen (* 1962), deutscher Genetiker

 Hermann Theißen (1954–2016), deutscher Journalist, Regisseur und Filmemacher
 Rolf Theißen (* 1956), deutscher Jurist
 Sven Theißen (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Till Theißen (* 1991), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Theissen
 Theisen
 Thijssen